Ма́лая Губа́ — деревня в Бережанской волости Островского района Псковской области.

География 
Расположена на берегу реки Утроя, в 5 км к западу от города Остров.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 316 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)